Mezger ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Alexandre Mezger (1639–1709), Jesuit
 Anton Mezger (1851–1914), württembergischer Oberamtmann
 Caroline Mezger (1787–1843), Schweizer Künstlerin
 Curt Mezger (1895–1945), deutscher Unternehmer
 Daniel Mezger (* 1978), Schweizer Schriftsteller, Schauspieler und Musiker
 Edmund Mezger (1883–1962), deutscher Rechtswissenschaftler und Kriminologe
 Erika Mezger (* 1957), deutsche Verwaltungswissenschaftlerin
 Ernst Mezger (1909–1991), deutscher Jurist 
 Eugen Mezger (1866–1908), deutscher Bildhauer
 Eva Mezger-Haefeli (* 1934), Schweizer Programmsprecherin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin
 Franz Mezger (1632–1701), deutscher Philosoph und Benediktiner
 Franz Mezger (Historiker) (* 1948), deutscher Historiker und Publizist
 Georg Mezger (1801–1874), deutscher Pädagoge und Bibliothekar
 Gottlieb Mezger (1878–1956), deutscher Buchdrucker und Politiker

 Joseph Mezger (1635–1683), deutscher Benediktiner, Theologe, Jurist und Historiker
 Julius Mezger (1891–1976), deutscher Mediziner und Homöopath
 Karl Mezger (1876–1914), deutscher Eisenbahningenieur und Kolonialbeamter
 Karl Ludwig Friedrich Mezger (1810–1885), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Klaus Mezger (* 1958), deutscher Geologe
 Manfred Mezger (1911–1996), deutscher Theologe
 Martin Christoph Mezger (1625–1690), deutscher Mediziner, siehe Martin Christoph Metzger
 Max Mezger (1876–1940), deutscher Schriftsteller
 Otto Mezger (1875–1934), deutscher Apotheker, Chemiker und Kriminaloge
 Paul Mezger (1637–1702), deutscher Benediktiner, Theologe und Hochschullehrer
 Paul Heinrich Wilhelm Albert Mezger (1851–1913), Schweizer Theologe und Hochschullehrer

 Richard Mezger (1886–1981), deutscher Verwaltungsjurist 
 Steffen Mezger (* 1978), deutscher Koch
 Theo Mezger (* 1923), deutscher Filmregisseur

 Werner Mezger (* 1951), deutscher Volkskundler

Siehe auch 
 Metzger
 Metzker

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname